La Province House, édifice qui abrite l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse.
 La Province House, édifice qui abrite l'Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard.